Weibull ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Weibull (1886–1991), schwedischer Historiker, Vater von Jörgen Weibull (Historiker)
 Ernst Hjalmar Waloddi Weibull (1887–1979), schwedischer Mathematiker und Namensgeber der Weibull-Verteilung, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung

 Kristian Oskar Mathias "Mats" Weibull (1856–1923), schwedischer Geologe und Chemiker
 Lauritz Weibull (1873–1960), schwedischer Historiker, Bruder von
 Martin Weibull Martin (Johan Julius) Weibull (1835–1902), Schwedisch/dänischer Historiker. Vater von Curt und Lauritz Weibull